Bend bezeichnet:

 in den Dialekten von Aachen und Umgebung die Bezeichnung für eine große Feuchtwiese
 eine Kurzform für das Aachener Volksfest Öcher Bend auf dem Bendplatz
 ein Waldgebiet in Grevenbroich, siehe Wildfreigehege Bend
 eine Spielanweisung für Gitarristen, siehe Bending

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bend (Arkansas), im Johnson County
 Bend (Kalifornien), im Tehama County
 Bend (Louisiana), im St. James Parish
 Bend (Missouri), im Maries County
 Bend (Montana), im Sanders County
 Bend (Oregon), im Deschutes County
 Bend (South Dakota), im Meade County
 Bend (Texas), im San Saba County
 Bend (Virginia), nicht mehr existent, im Louisa County (Virginia)

Sonstiges:
 Bend About Creek, Fließgewässer im Cherokee County, Texas
 Bend Brook, Fließgewässer im St. Lawrence County, New York
 Bend Fork, Fließgewässer im Belmont County, Ohio
 Bend Gulch Creek, Fließgewässer im Judith Basin County, Montana
 Bend Run, Fließgewässer im Posey County, Indiana
 Bend Island, Insel im Unicoi County, Tennessee

im NRHP gelistete Objekte:
 Bend Amateur Athletic Club Gymnasium, in Bend, Oregon, ID-Nr. 83004165
 Bend High School, in Bend, Oregon, ID-Nr. 93000916
 Bend of the Lane, in Swansea, Massachusetts, ID-Nr. 90000057
 Bend Skyliners Lodge, in Bend, Oregon, ID-Nr. 78002285

Siehe auch:
 Bend Lake
 Big Bend
 Great Bend
 Bhend
 Bent